Arroyo Blanco kan syfta på följande platser:

Haiti 

 Arroyo Blanco (vattendrag i Haiti),

Mexiko 

 Arroyo Blanco, San Luis Potosí, ort, 
 Arroyo Blanco, San Juan Lalana, ort, 
 Arroyo Blanco, San Juan Petlapa, ort, 
 Arroyo Blanco, Puebla, ort,

Spanien 

 Arroyo Blanco (vattendrag i Spanien), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Haitiförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar